
Termin -{GPU}- ima više značenja.

 Grafički procesor, specijalizirani procesor računara
 Kopnena naponska jedinica (), izvor napona koji se koristi za napajanje brodova u luci

Скраћенице